Ужице:

 Ужице — город на западе Сербии.
 Ужице — община в Сербии, входит в Златиборский округ.

См. также 
 Операция «Ужице»
 Ужица